El topónimo Isla Plana puede referirse a:

 Isla de Tabarca, también llamada isla Plana. Está ubicada en la Comunidad Valenciana, España.
 Isla Plana, ubicada en la Región de Murcia, en España.
 Isla Plana, forma parte del archipiélago de las islas Spratly. Es un territorio en disputa, ocupado por Filipinas.
 Isla Plana, ubicada frente a la costa de República de Mauricio.